Боако — топоним.

 Боако (город) — город в Никарагуа.
 Боако (департамент) — департамент Никарагуа.